Saint-Maurice eller Saint Maurice kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
 Saint-Maurice, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice, Val-de-Marne, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Maurice-aux-Forges, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-Colombier, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-Crillat, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-d'Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Beynost, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Cazevieille, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Maurice-de-Gourdans, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Lestapel, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-de-Lignon, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Rémens, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Rotherens, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-de-Satonnay, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-des-Champs, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-des-Lions, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-des-Noues, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Maurice-d'Ételan, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Maurice-d'Ibie, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-en-Chalencon, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-en-Cotentin, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Maurice-en-Gourgois, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-en-Quercy, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Maurice-en-Rivière, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-en-Trièves, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-en-Valgodemard, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Maurice-la-Clouère, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-la-Souterraine, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-le-Girard, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Maurice-les-Brousses, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-lès-Couches, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-le-Vieil, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-l'Exil, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-Montcouronne, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Maurice-Navacelles, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Maurice-près-Crocq, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-près-Pionsat, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-Saint-Germain, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Maurice-sous-les-Côtes, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice-sur-Adour, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Maurice-sur-Aveyron, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Maurice-sur-Eygues, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Maurice-sur-Fessard, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Maurice-sur-Mortagne, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice-sur-Moselle, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Maurice-sur-Vingeanne, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Maurice-Thizouaille, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Saint Maurice (kommunhuvudort), Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Kanada 

 Saint-Maurice (kommun i Kanada), Québec, Mauricie,

Schweiz 

 Saint-Maurice, Valais, stad,

USA 

 Saint Maurice (ort), Louisiana, Winn Parish, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar

Robotskapade USAförgreningar